В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Єлена Докич і Надія Петрова виграли титул, у фіналі перемігши пару Елс Калленс і Чанда Рубін 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Кімберлі По /  Наталі Тозья (1-ше коло)

 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (чвертьфінал)
 Барбара Шетт /  Кароліна Віс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open